Lars Andreas Larssen (1935–2014), acteur norvégien.
 Olav Larssen (1894–1981), homme politique norvégien.
 Rolf Mowatt-Larssen, ancien officier parachutiste de l'US Army et haut responsable de l'Intelligence Community américaine.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien